Chris Williams peut désigner:

Sportifs 
  (1980-2017), joueur de basket-ball américain ;
  (né en 1959), joueur de golf anglais ;
  (né en 1959), joueur américain de football américain ;
  (né en 1981), joueur de soccer canadien ;
  (né en 1983), joueur de cricket anglais ;
  (né en 1985), joueur de football anglais ;
  (né en 1985), joueur américain de football américain ;
  (né en 1987), joueur américain de football canadien ;
 , cycliste professionnel gallois ;
 , manager de football australien ;

Autres 
  (né en 1936), évêque anglican canadien ;
  (né en 1967), acteur et comédien américain ;
 Chris Williams (né en 1969), acteur et comédien américain ;
 , journaliste et éditeur britannique ;
 , professeur d'histoire gallois ;
 , ingénieur de structure britannique.

Voir aussi 
 Kris Williams (née en 1980), femme d'affaires et réalisatrice américaine